Jack and Jill o  Jack & Jill possono riferirsi a:

Cinema
Jack and Jill – cortometraggio muto statunitense del 1903.
Jack and Jill – film muto statunitense del 1917 diretto da William Desmond Taylor.
Jack and Jill – film filippino del 1954 diretto da Mar S. Torres.
Jack & Jill– film filippino del 1987 diretto da Leroy Salvador.
Jack & Jill – film canadese del 1998 diretto da John Kalangis.
Jack and Jill vs. the World – film nordamericano del 2007 diretto da Vanessa Parise.
Jack and Jill – film statunitense del 2008 diretto da Grant Olson.
Jack e Jill (Jack and Jill) – film statunitense del 2011 diretto da Dennis Dugan.

Fumetti
Jack and Jill, fumetto britannico  pubblicato dal 1954 al 1985.

Letteratura
Jack and Jill, filastrocca popolare in lingua inglese.
Jack e Jill. Incontro alla vita, romanzo del 1880 di Louisa May Alcott.
Jack and Jill, romanzo del 1996 di James Patterson.

Spettacoli
Jack and Jill, musical del 1923

Televisione
Jack & Jill, serie televisiva statunitense in 32 episodi trasmessi dal 1999 al 2001.

Altro
Jack and Jill, organizzazione afroamericana costituitasi durante la grande depressione.